Košice ist der Name folgender Orte:
 Košice, Stadt in der Slowakei
 Košice I, Bezirk (Okres) der Stadt Košice
 Košice II, Bezirk (Okres) der Stadt Košice
 Košice III, Bezirk (Okres) der Stadt Košice
 Košice IV, Bezirk (Okres) der Stadt Košice
 Košice u Soběslavi, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Košice u Nepoměřic, Gemeinde im Okres Kutná Hora, Tschechien

Siehe auch:

 Kosice, (deutsch Großkositz), Gemeinde in Tschechien
 Koszyce
 Koschitz